Straupitz ist ein Ortsname

in Deutschland:
 Straupitz (Spreewald), Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

in Polen:
 Straupitz, deutscher Name von Strupice (Chojnów), Ortsteil der Gemeinde Chojnów, Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Straupitz, deutscher Name von Strupice (Jelenia Góra), Ortsteil von Jelenia Góra, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch
 Staupitz